Je ne t'ai jamais aimé peut faire référence à :
 Je ne t'ai jamais aimé, roman graphique de l'auteur canadien de bandes dessinées Chester Brown ;
 Je ne t'ai jamais aimé, chanson figurant sur Drones personnels, troisième album studio du chanteur français Babx.